Santa Rosa de Lima – miasto w Gwatemali
 Santa Rosa de Lima – miasto w Salwadorze
 Santa Rosa de Lima – miejscowość w Brazylii, w stanie Sergipe
 Santa Rosa de Lima – miejscowość w Brazylii, w stanie Santa Catarina